Behrend steht für:
 Behrend (Seehausen), Ortsteil der Stadt Seehausen (Altmark) in Sachsen-Anhalt
 Behrend (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Behrend, Gemeinde im Komitat Baranya, Ungarn, siehe Beremend

Siehe auch:
 Behrendt, deutscher Vor- und Familienname
 Berend
 Berends
 Berendt, deutscher Familienname
 Berent
 Landhaus Behrend